Podmínka obvykle označuje předpoklad, který je nutno splnit (např. daná věta platí za podmínky, že …).

Používá se v různých spojeních:
 Nutná a postačující podmínka
 Okrajová podmínka
 Počáteční podmínka
 podmínka, neboli podmíněný příkaz v programování

Jde také o lidové označení podmíněného odsouzení nebo podmíněného propuštění.

Externí odkazy